Sezon EBEL był rozgrywany na przełomie 2014 i 2015 roku jako 85. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Austrii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów z pięciu krajów, w tym osiem z Austrii.

Obrońcą tytułu była drużyna HC Bolzano, która w finale poprzedniej edycji pokonała EC Red Bull Salzburg 3:2. W porównaniu do poprzedniego sezonu żadna drużyna nie opuściła ligi, ani żadna nie została przyjęta.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy składający się z dwóch części rozpoczął się 12 września 2014, a zakończył 21 lutego 2015 roku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn. W pierwszej fazie sezonu zasadniczego rozegrano 44 kolejki, następnie dokonano podziału ligi i wyzerowany został stan punktowy drużyn. Sześć najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do grupy mistrzowskiej, w której rywalizowały o miejsca w fazie play-off. Pozostałe kluby walczyły w grupie słabszej, z której do fazy play-off awansowały dwie pierwsze. W obu grupach rozegrano po 10 kolejek (mecz i rewanż między zespołami). Drużyny dostały na początku drugiej fazy sezonu zasadniczego odpowiednio 4 punkty za 1. miejsce w grupie i o punkt mniej z każdą pozycją niżej.

System zdobywania punktów został bez zmian. Za zwycięstwo drużyna zdobywała 2 punkty, za porażkę w dogrywce lub rzutach karnych 1 punkt, za porażkę w regulaminowym czasie 0 punktów.

Pierwsza faza 

Legenda:
     = drużyny zapewniające sobie awans do grupy mistrzowskiej,     = drużyny walczące w grupie słabszej

Druga faza 

Legenda:     = drużyny rozstawione w playoff,     = drużyny nierozstawione w playoff,     = drużyny kończące sezon

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach EBEL w sezonie 2014/2015 składa się z trzech rund. Uczestniczą w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji oraz wyboru przeciwnika w pierwszej rundzie. Przy tym EC Red Bull Salzburg (zwycięzca drugiej rundy sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw wg schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Austrii
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Austrii
2015 w Austrii